Saint-Sulpice puede referirse a: 

Sulpicio
 La iglesia de Saint-Sulpice, un edificio histórico de París.
Saint-Sulpice, una plaza de París.
 Saint-Sulpice, municipio de Quebec (Canadá).
 Saint-Sulpice, comuna de Ain (Francia).
 Saint-Sulpice, comuna de Lot (Francia).
 Saint-Sulpice, comuna de Maine y Loira (Francia).
 Saint-Sulpice, comuna de Mayenne (Francia).
 Saint-Sulpice, comuna de Nièvre (Francia).
 Saint-Sulpice, comuna de Oise (Francia).
 Saint-Sulpice, comuna de Puy-de-Dôme (Francia).
 Saint-Sulpice, comuna de Alto Saona (Francia).
 Saint-Sulpice, comuna de Saboya (Francia).
 Saint-Sulpice, comuna de Tarn (Francia).
 Saint-Sulpice, antigua comuna de Neuchâtel (Suiza).
 Saint-Sulpice, comuna de Vaud (Suiza).